Il doppio del torneo di tennis Bordeaux Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Sergio Casal e Emilio Sánchez che hanno battuto in finale Arnaud Boetsch e Guy Forget 6-1, 6-4.

Teste di serie

 'Sergio Casal /  Emilio Sánchez (campioni)
 Mark Keil /  Marcos Górriz (primo turno)

 Brian Devening /  Per Henricsson (primo turno)
 Arnaud Boetsch /  Guy Forget (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Bordeaux 1992
ATP Tour 1992